Geografie:
Salm (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Vielsalm (Oud-Salm), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Salm (rivier in Ardennen), een rivier in de Ardennen (België)
Salm (rivier in Eifel), een rivier in de Eifel (Duitsland)

Overige:
Gerlof Salm, een Amsterdams architect (vader van A. Salm)
Abraham Salm GBzn, een Amsterdams architect
Salm (geslacht), een oud geslacht met gebieden in de huidige landen Duitsland, België en Frankrijk
Vorstendom Salm, een vorstendom in de Vogezen (Frankrijk)
Vorstendom Salm (1803-1811), een vorstendom in Westfalen (Duitsland)
Tau Pegasi, ook wel Salm genoemd, een ster in het sterrenbeeld Pegasus